NRM est un sigle pouvant désigner :
 British National Railway Museum de York ;
 National Resistance Movement, un parti politique ougandais ;
 Natural Resources Management ;
 Natural Resources and Mines ;
 Nouvelle Radio Musicale, une station de radio créée en 2012 ;
 Nouveau Rap Mondial, en opposition au Nouvel Ordre Mondial;
NRM, un groupe de rock biélorusse.

nrm est un code qui signifie
 narom, langue de malaisie, selon la norme ISO 639-3 des codes des langues
 parfois la langue normande (par exemple, dans l'URL de Wikipédia en normand)